William Cochrane kan syfta på bland andra:

* William Cochrane, 1:e earl av Dundonald (död 1685), skotsk ädling
 William Cochrane, 3:e earl av Dundonald (1686–1705), skotsk ädling
 William Cochrane, 5:e earl av Dundonald (1708–1725), skotsk ädling
 William Cochrane, 7:e earl av Dundonald (1729–1758), skotsk ädling